Алекса́ндр Генна́дьевич Немко́вский (1964—2009) — советский и российский художник.

Биография и творческий путь 
Александр Геннадьевич Немковский родился 17 января 1964 года в Харькове. В возрасте двух лет он с матерью переезжает в Москву.
В школе Александр начинает самостоятельно заниматься рисованием, живописью, читает философскую литературу. После службы в Советской армии Александр Немковский сосредоточился на творческой деятельности.

По словам художника, ему удалось создать особую творческую систему, центральной идеей которой является принадлежность к духовной традиции. Картины Александра Немковского — это прежде всего фиксация духовного опыта художника и его мировидения.

На творческий метод и мировоззрение художника оказали влияние живопись Леонардо да Винчи и Рембрандта, фильмы Андрея Тарковского, музыка И.-С. Баха и немецкого коллектива Maeror Tri, философские работы Мирчи Элиаде, Рене Генона и отца Серафима Роуза.

Женат на Любови Павловне Немковской.

В 1988-1990 годах он является постоянным участником вернисажа в Измайлово.

Затем Александр Немковский принимает участие в целом ряде выставок.

В 1990 году — «Лучшие художники Вернисажа на ВДНХ СССР».

В 1991 году проходит серия выставок: «13 московских художников» (Зеленоград), «Малая Грузинская в Манеже» (Москва), а также выставка в Бельгии.

В 1992-1994 годах его работы постоянно экспонируются в выставочных залах Центрального дома художника в Москве.

Картины, созданные в технике многослойной масляной живописи, напоминают как о живописи эпохи Возрождения, так и о традиции метафизической живописи, и производят неизгладимое впечатление на зрителей.

В марте 1996 года состоялась первая персональная выставка Александра Немковского «Золотой век для железного Регистана» (Центральный дом художника, Москва).

В январе 1997 года здесь же состоялась следующая персональная выставка — «Миф о Божественной Тьме».

В сентябре 1997 года выставка «Вечное возвращение» проходит в галерее «Корк стрит, 27» в Лондоне.

Работы Александра Немковского приобретаются частными коллекционерами в России, Франции, Италии, Германии, Нидерландах, Бельгии.

В декабре-январе 1997/98 года в Москве проходит выставка «Золото тысячного заката».

Музыкальное оформление выставок создавало особое пространство для восприятия работ Александра Немковского. В частности, звучали произведения композиторов эпохи барокко и современная музыка в стиле эмбиент.

В 1999 году художник оформляет альбом «Collective Archives» шведского музыкального проекта Raison d'être.

В 2006 году Александр Немковский приступает к выполнению нового цикла работ «Символы Преображения и Упадка».

Скоропостижно скончался 16 октября 2009 года.

Литература и информация о творчестве 
 Немковский Александр. Живопись. М.: 1996. — Каталог выставки «Золотой век для железного Регистана». С изданием можно ознакомиться в Российской Государственной библиотеке. См. электронный каталог:  
 Alexandre Nemkovsky. The Gold of the Thousandth Twilight. М.: 1997. — Репродукции триптиха «Золото тысячного заката».
 Официальный сайт (на английском языке). С работами художника можно ознакомиться в разделе «Gallery».